Barreras ist der Familienname folgender Personen:
 Gaspar Agüero y Barreras (1873–1951), kubanischer Komponist und Pianist
 Juan Carlos Barreras (* 1964), kubanischer Wasserballspieler
 Roy Barreras (* 1963), kolumbianischer Arzt und Politiker

Siehe auch:
 Barrera